O Taça da Associação de São Vicente de 2017 foi a 16a temporada de Associação Regional de São Vicente de Futebol (ARSVF), competição de futebol  O número de clubes de temporada foi 14, oito em Primeira Divisão e seis em Segunda Divisão.

O campeão do torneio foi o Clube Sportivo Mindelense e conqustou o 8o título.

O golos totais finalizaram 86, Derby goleado o mais golos (gols) por clube com 18. Mindelense e Derby finido com seis vitórias.

Clubes

Primeira Divisão
Académica
 Batuque FC
 Castilho
 FC Derby
 Sporting Farense
 Clube Sportivo Mindelense
 Sport Clube Ribeira Bote
 Salamansa

Segunda Divisão
GD Amarante
Calhau
Corinthians
 Falcões do Norte
 Ponta d’Pom
 Ribeira Bote
São Pedro

Resumo da Temporada
A edição 2017-18 da Taça de Associação Regional (ou Insular) teve o CS Mindelense.

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
1a: Falcões do Norte

Estatísticas
Melhor vitória::  Batuque 5-1 Farense (18 de novembro)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de São Vicente de Futebol á site de FCF
 

Década de 2010 na Ilha de São Vicente
Sao Vicente Associacao